Gastrodontoidea es una superfamilia taxonómica de caracoles terrestres que respiran aire, moluscos gastrópodos terrestres pulmonados en el clado Limacoida.

Taxonomía
Según la Taxonomía de Gastropoda (Bouchet & Rocroi, 2005), las familias incluidas en esta superfamilia son:

 Gastrodontidae
 Chronidae
 Euconulidae
 Oxychilidae
 Pristilomatidae
 Trochomorphidae
 Los taxones fósiles probablemente pertenecientes a Gastrodontoidea son:
 Subfamilia † Archaeozonitinae Pfeffer, 1930
 † Archaeozonites Sandberger, 1873 - género tipo de Archaeozonitinae
 Subfamilia † Grandipatulinae Pfeffer, 1930
 † Grandipatula Cossmann, 1889 - género tipo de Grandipatulinae
 Subfamilia † Palaeoxestininae Pfeffer, 1930
 † Palaeoxestina Wenz, 1919 - género tipo de Palaeoxestininae

Cladograma 
El cladograma muestra las relaciones filogenéticas de esta superfamilia y las familias en el clado limacoid:

Referencias 

Stylommatophora